— японская холдинговая компания под началом Kadokawa Shoten, центр группы компаний «Kadokawa». Kadokawa Group Holdings была основана 2 апреля 1954 года. Она объединяет 43 компании, имеющие отношение к Kadokawa Shoten. Центральный офис располагается в районе Тиёда (Токио).

Группа Kadokawa 
Kadokawa Group Holdings объединяет 43 компании, известные как . Деятельность их различна: издательские отделы занимаются выпуском книг, манги и журналов; отдел кинематографа заведует выпуском на DVD японских и международных фильмов, аниме; медиа-компании работают с цифровым контентом, публикацией журналов о мире телевидения и шоу-бизнеса, программы передач и др. Другими видами деятельности заведует отдельный сегмент, в первую очередь имеющий дело с видеоиграми, лизингом недвижимости и рекламой.

Kadokawa Group Holdings также владеет пакетом акций компаний , Kadokawa J:com Media (), Kids Net, Nihon Eiga Satellite Broadcasting, So-net  (), T-Gate, Taiwan Animate.

Издательской деятельностью занимаются Chukei Publishing Company, Fujimi Shobo, Kadokawa Gakugei Shuppan Publishing, Kadokawa Magazines, Kadokawa Shoten, Media Factory, Enterbrain, ASCII Media Works. Из них издатели манги только Kadokawa Shoten/Fujimi Shobo, Media Factory, Enterbrain и ASCII Media works.

Компании 

 ASCII Media Works
 Building Book Center
 Chukei Publishing
 Shin-Jinbutsuoraisha
 Fujimi Shobo
 Kadokawa Contents Gate
 Wordsgear
 Kadokawa Games
 Kadokawa Group Publishing
 Kadokawa Holdings US
 Kadokawa Shuppan Hanbai
 Kadokawa Media Management
 Kadokawa Digix
 Kadokawa Magazines
 Kadokawa Marketing
 Movietime
 Kadokawa Media House
 Kadokawa SS Communications

 Kadokawa Pictures
 Glovision
 Japan Film Fund
 Kadokawa Cineplex
 Kadokawa Entertainment
 Kadokawa Production
 Kadokawa Shoten Publishing
 Chara-Ani
 Kadokawa Gakugei Shuppan
 Kadokawa Holdings China
 Kadokawa Holdings US in Hong Kong
 Kadokawa Intercontinental Group
 Kadokawa Intercontinental Publishing Asia
 Kadokawa Media (Taiwan)
 MediaLeaves
 Enterbrain
 Sarugakucho
 Media Factory

Примечания

Ссылки 
  
 Ежегодная сводка Kadokawa Group Holdings 

Kadokawa Group Holdings
Компании Токио